Затеиха — название нескольких населённых пунктов:
 Затеиха — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Затеиха — посёлок в Пучежском районе Ивановской области.